121 километр — недействующий остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Куганакском сельсовете Стерлитамакском районе, на южном берегу реки Куганак у ж/д моста через неё.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен в 2 км. от северной окраины села Большой Куганак. Непосредственно к остановочному пункту населенные пункты не прилегают. В 600 метрах к западу от о.п. расположена автодорога Стерлитамак - Красноусольский. От данной дороги потенциально возможен проход/проезд по полевой грунтовой дороге к остановочному пункту. В окрестностях остановочного пункта расположены сельскохозяйственные поля.

Остановочный пункт платформы не имеет. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 121 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
Пригородные поезда на остановочном пункте 121 км остановки не имеют.

Примечания

Ссылки 
 121 км на проекте "Фотолинии"

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района